Anel Rodoviário (Belo Horizonte)
Anel Rodoviário (Campo Grande)
Rodoanel

Desambiguações de construções